Студёная

реки:
Студёная (приток Мельгуновки) — река в Пограничном районе Приморского края России
Студёная (приток Камчатки) — река на Камчатке
Студёная (приток Лены)
Студёная (приток Чикоя)
Студёная (приток Ямы)
сёла:
Студёная — село в Винницкой области Украины
Студеная — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма

См. также 
Студена
Студеница